Macaqueiro pode referir-se a:

Caipira (termo usado em Mato Grosso e Minas Gerais);

Plantas
Guarea guidonia - ou carrapeta-verdadeira;
Parkia pendula

Artes tradicionais
Fabricante de brinquedos (termo usado no Norte de Portugal);

Desambiguação